Teresa Orovida Domingues Sequerra é uma atriz brasileira. Como atriz atuou em duas novelas e atualmente trabalha como fotógrafa. Estreou na TV fazendo a novela Xica da Silva, onde se destacou e recebeu o prêmio de revelação feminina da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) no mesmo ano.

Novelas 

 

Atrizes do Brasil